Osoby o tym nazwisku:
 Aleksy (Dorodnicyn) – rosyjski biskup prawosławny
 Anatolij Dorodnicyn – radziecki matematyk, geofizyk i mechanik